Huse ist der Familienname folgender Personen:
 Camilla Huse (* 1979), norwegische Fußballspielerin
 David A. Huse (* 1958), US-amerikanischer Physiker
 Emery Huse, US-amerikanischer Filmtechniker
 Mia Huse (* 2001), norwegische Fußballspielerin
 Michael F. Huse (* 1957), deutscher Filmregisseur
 Norbert Huse (1941–2013), deutscher Kunsthistoriker
 Viktoria Huse (* 1995), deutsche Hockeyspielerin